Jair (Stary Testament)
 Jair (Nowy Testament)
 Jair (Humla)